«Rhiannon» — песня рок-группы Fleetwood Mac из их десятого студийного альбома 1975 года Fleetwood Mac. В 1976 вышла отдельным синглом. (Это был третий сингл с вышеназванного альбома).

В некоторых странах название песни указывалось на синглах как «Rhiannon (Will You Ever Win)».

Песня была написана Стиви Никс. Она же исполняла в песне лид-вокал. Иногда на концертах она предваряла исполнение песни словами «Это история об валлийской ведьме». В 1975—1980 годах живые исполнения песни «Rhiannon» отличались театральной интенсивностью (яркостью и напряжённостью), которой не было на студийной записи. Песня достигала кульминации в концовке, когда вокал Стиви Никс становился таким страстным, что ударник и сооснователь группы Мик Флитвуд как-то сказал: «Её Рианнон в те времена была похожа на экзорцизм»

Песня достигла 11 места в США (в Billboard Hot 100) и 46 места в Великобритании (в сингловом чарте UK Singles Chart).

Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Rhiannon (Will You Ever Win)» в исполнении группы Fleetwood Mac на 488 место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Примечания

Ссылки 
 Song lyrics at the official Fleetwood Mac site
 

Песни 1975 года
Синглы 1976 года
Синглы Reprise Records
Песни Fleetwood Mac
Песни, написанные Стиви Никс
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone